Csehország
Lesná, település a Pelhřimovi járásban
Lesná, település a Tachovi járásban
Lesná, település a Třebíči járásban
Lesná, település a Znojmói járásban